

Geografia
Colombano – frazione del comune di Capodistria (Slovenia)
Monte Colombano – montagna delle Alpi Graie

Onomastica
Colombano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Colombano di Bobbio – monaco missionario e santo irlandese
Antonio Colombano – militare e politico italiano

Pagine correlate
San Colombano (disambigua)